Горчако́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Горчакова, Александра Александровна (Мезенкампф, Сантагано; 1842—1913) — российская оперная певица, музыкальный педагог и переводчица.
 Горчакова, Галина Владимировна (род. 1962) — российская оперная певица (сопрано).
 
 Горчакова, Лариса Вениаминовна (род. 1964) — советская пловчиха.
 Горчакова, Наталья Викторовна (Медведева; род. 1983) — российская легкоатлетка.
 Горчакова, Светлана Гениевна (род. 1946) — коми актриса, режиссёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.